Neufchâteau kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Neufchâteau, Belgien, kommun i Vallonien, Province du Luxembourg, 
 Arrondissement de Neufchâteau (Belgien), Vallonien, Province du Luxembourg,

Frankrike 

 Neufchâteau, Vosges, kommun i departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Arrondissement de Neufchâteau (Frankrike), 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar